Ženská čtyřhra Korea Open 2017 probíhala ve druhé polovině září 2017. Do deblové soutěže soulského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu je pár Kirsten Flipkensová a Johanna Larssonová, jehož členky nestartovaly společně, když se se Flipkensová rozhodla turnaje nezúčastnit.

Vítězem se stal nejvýše nasazený nizozemsko-švédský pár Kiki Bertensová a Johanna Larssonová, který ve finále zdolal thajskou dvojici Luksiku Kumkhumovou s Peangtarn Plipuečovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly osmou společnou trofej. Bertensová vybojovala osmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Larssonovou to bylo jedenácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Kiki Bertensová /  Johanna Larssonová (vítězky)
  Irina-Camelia Beguová /  Kristýna Plíšková (čtvrtfinále)
  Nao Hibinová /  Oxana Kalašnikovová (semifinále)
  Čuang Ťia-žung /  Arantxa Rusová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2017
WTA Tour 2017